

Toponyme 

États-Unis
 Agra, une ville du Kansas, au centre des États-Unis ;
 Agra, une ville de l’Oklahoma aux États-Unis ;

Inde
 Āgrā, la ville où se dresse le Taj Mahal, en Inde ;
 , une province de l'Inde britannique ;
 , une région de l'Inde britannique ;
 Division d'Agra, une division administrative de l'État indien de l'Uttar Pradesh ;
 District d'Agra, un district de la division administrative d'Agra ;
 Fort d'Agra, connu comme Lal Qila, Fort Rouge ou Red Fort of Agra ;
 , une circonscription parlementaire dans l'Uttar Pradesh ;

Pakistan
 , une ville dans la province pakistanaise de Pendjab ;
 , une ville dans la province pakistanaise de Sind ;

Grèce
 , un village sur l'île de Lesbos ;

Autres
 Agra, une commune italienne de la province de Varèse ;
 , une ancienne commune suisse du Tessin aujourd'hui intégrée à Collina d'Oro.

Patronyme 

 Salvador Agra (1991-), un footballeur portugais.

Pseudonyme 
 Zalumma Agra, « beauté circassienne » exhibée au cirque Barnum au

Autres 
Agra peut aussi désigner :
 Agra, un parc des expositions et espace vert à Leipzig et Markkleeberg en Saxe ;
 , un genre de coléoptères de la famille des Carabidae,

Sigle 

AGRA peut désigner :
 Amis du Grand Reich Allemand, une ancienne association de collaborateurs de Wallonie, en Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale ;
 , financé par la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill-et-Melinda-Gates ;
 Army Group Royal Artillery, une formation militaire du Commonwealth britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et peu de temps après.

Référence 

Homonymie de toponyme